Алжир принимал участие во Всемирных играх 2017, которые прошли с 20 по 30 июля в польском Вроцлаве.

Медалисты

Спортсмены

Примечания 

Всемирные игры 2017
Спорт в Алжире в 2017 году